Бенькович — фамилия.

Известные представители 
 Бенькович, Лев Ефремович (1907—1995) — советский государственный и политический деятель.
 Бенькович, Константин Дмитриевич (род. 1981) — российский и израильский современный художник.